Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1986./87.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "OFK Titograd" iz današnje Podgorice.

Ljestvica 

 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Druga savezna liga 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Zdravko V. Gavrilović: Od Sloge do Iskre : (monografija) : 85 godina fudbala u Bjelopavlićima 1919-2004 , Podgorica, 2004., UDK: 796.332(497.16)"1919/2004" 796.332:061.2(497.16)(091), str. 359-360 
 fklovcen.me, CRNOGORSKA REPUBLIČKA LIGA 1986/87. 
  

1986-87 1
CG 1 republička 
1986-87 1 republička
1986-87 1